A Associação Europeia de Educadores de História (EuroClio) foi criada em 1992 com o apoio do Conselho da Europa . A ONG funciona como um facilitador em toda a Europa para a inovação e o progresso na educação de história. A organização contribui não só para o desenvolvimento, mas também para a própria implementação de projetos regionais, nacionais e europeus a longo prazo, que visam a estabelecer conhecimento, experiência e expertise nos países por meio da formação e consultoria de professores. A EuroClio desenvolve materiais didáticos, constrói e mantém redes profissionais e atua como consultora de governos, organizações internacionais, ONGs, Associações de Professores de História e outras Organizações. A EuroClio é apoiada pelo Programa Europa para Cidadãos da União Europeia e tem, desde há muitos anos, Estatuto Participativo Oficial e faz parte da EU Stake Holder's Network in Education and Training.

Contexto

História 
A EuroClio foi fundada oficialmente em 1993, depois que em 1992, representantes da Dinamarca, Suíça, Bélgica, Portugal, Hungria, Estônia, Holanda, França, Reino Unido, Finlândia, Lituânia , Luxemburgo, Suécia e Noruega (14 países), representando 18 Associações de Professores de História, decidiram que era necessária uma organização europeia para apoiar a aprendizagem e o ensino da História através da partilha e troca de conhecimento e experiência profissional. A EuroClio foi fundada por Joke van der Leeuw-Roord . A causa imediata para a fundação de tal instituto foi o colapso da Cortina de Ferro em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991. Esses eventos mudaram completamente o escopo e a perspectiva da história e do ensino de história na Europa e, para muitos países, uma dimensão europeia no ensino de história tornou-se subitamente possível e importante para o futuro. O ensino da história é frequentemente utilizado como veículo de propaganda política, ódio e agressão, mas nesse momento foi decidido renovar os contactos entre o Oriente e o Ocidente e reforçar um ensino da história que pudesse servir de instrumento para promover a integração, a paz e a estabilidade na Europa. A partir de 1993, a EuroClio cresceu rapidamente e hoje representa 64 organizações membros de 46 (principalmente) países europeus, conectando 40.000 historiadores e educadores de história em instituições de ensino fundamental, médio e superior.

Prêmios 
A EuroClio recebeu grande reconhecimento internacional:

 Em 2014, o programa EuroClio "Compartilhando História, Diálogos Culturais" foi premiado com o Grande Prêmio no Concurso para os Melhores Projetos de Cooperação Transfronteiriça na categoria Educação pelo Congresso de iniciativas na Europa Oriental em Lublin, Polônia.
 Em 2012, o programa EuroClio “Historiana – O seu Portal para o Passado” recebeu o Prêmio Especial para a Colaboração Europeia na Criação de Fqormas de Mídia Educativas pelos MEDEA Awards .
 Em 2011, a EuroClio recebeu Menção Honrosa no Prêmio Inovação Intercultural .
 Em 2011, o programa EuroClio “Historiana – Seu Portal para o Passado” foi premiado com o World Aware Education Award pelo Conselho Centro Norte-Sul da Europa.
 Em 2009, a EuroClio recebeu em Bruxelas o Segundo Prêmio do Prêmio do Conselho Econômico e Social Europeu para a Sociedade Civil Organizada pelo Comitê Econômico e Social Europeu (CESE).

A organização

Missão 
A organização apoia o desenvolvimento de uma história, património e educação para a construção de uma cidadania responsável e inovadora, promovendo o pensamento crítico, o respeito mútuo, a paz, a estabilidade e a democracia.

O EuroClio se concentra em três áreas-alvo:

 Intensa capacitação profissional e troca de conhecimento, com foco no desenvolvimento de profissionais de ensino inovadores e responsáveis e no desenvolvimento e implementação de materiais didáticos contemporâneos aplicáveis em sala de aula.
 Diálogo e networking em âmbito nacional, intercomunitário e transfronteiriço e divulgação de informação com o objetivo de manter e alargar esta rede usando todos os meios disponíveis.
 Desenvolver redes participativas e sustentáveis de sociedade civil e profissional, estabelecendo e capacitando Associações de Educadores de História independentes em todos os países europeus e além. Essas organizações atuam como multiplicadoras do trabalho da EuroClio em nível nacional.

Organizações membros 
A EuroClio tem organizações-membro de vários países europeus, inclusive a Albânia, Armênia, Azerbaijão, Áustria, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Inglaterra, Finlândia, França, Alemanha, Geórgia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Quirguistão, Kosovo, Líbano Lituânia, Letônia, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Moldávia, Montenegro, Holanda, Irlanda do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Escócia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suíça, Turquia e Ucrânia . Uma visão geral completa das organizações membros está disponível no site da EuroClio

Além disso, há organizações transnacionais que participam da EuroClio, como a International Students of History Association (ISHA), organização global de estudantes de História.

Secretariado 
A secretaria da EuroClio está localizada em Haia, Holanda. A secretaria é gerenciada pelo Diretor Executivo Interino Steven Stegers.

Conselho 
A EuroClio é governada por um Conselho internacional de voluntários que é eleito anualmente pela assembléia geral, durante a Conferência anual. Desde a sua fundação em 1992, a EuroClio teve membros do conselho da Bélgica, Chipre, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Holanda, Noruega, Suíça, Turquia, Macedônia, Portugal, Eslovênia, Ucrânia e Reino Unido.

Afiliações 
A EuroClio é afiliada às seguintes redes:

 LLLP, Plataforma de Aprendizagem ao Longo da Vida.
 Fórum iNGO do Conselho da Europa .
 Rede Europeana.

EuroClio é parceira oficial da UNESCO .

Atividades

Formação de Professores e Conferências 
Todos os anos, a EuroClio organiza um Curso Internacional de Treinamento e Desenvolvimento onde, em média, Educadores de História de mais de 35 países se encontram para aprender e discutir uma variedade de tópicos e práticas para ampliar suas perspectivas. Estas Conferências Anuais acontecem em diferentes países e em estreita cooperação com as Associações de Professores de História locais. Em 2009, a Conferência foi em Nicósia, Chipre, sob o tema “Tomar a Perspectiva dos Outros: Diálogo Intercultural e Ensino de História”. Esta Conferência é co-organizada por nove Sindicatos de Professores e Associações de Educadores de História.

Todas as atividades de treinamento de professores da EuroClio tem estreita cooperação com acadêmicos e institutos locais de formação de professores de história e especialistas internacionais para treinar professores de história como usar os métodos de ensino mais modernos em suas aulas. Por exemplo: educadores de história em todos os lugares reconhecem a importância das TIC como uma ferramenta de aprendizagem e comunicação e desejam treinamento adicional sobre como desenvolver essas áreas e como ampliar suas habilidades no uso das TIC para promover a compreensão e aprendizagem histórica. A EuroClio opera em inglês para trabalhos internacionais e em idiomas locais com traduções para os especialistas que apoiam projetos e trabalhos de desenvolvimento.

Desde a sua fundação, a EuroClio organizou mais de 30 Conferências Internacionais e mais de 70 Cursos Nacionais e Regionais de Treinamento e Desenvolvimento.

Programas 
EuroClio implementa vários programas de longo prazo:

 A International Trainings fornece capacitação profissional internacional para educadores de história, patrimônio e cidadania relacionados à educação histórica inovadora e responsável.
 A Historiana - O seu Portal para o Passado promove o letramento digital através da história, do patrimônio e da educação para a cidadania através de uma ferramenta multimídia online, oferecendo aos alunos recursos históricos multiperspetivas, internacionais e comparativos que complementam as suas ferramentas de ensino da história nacional.
 História que Conecta nos Bálcãs Ocidentais restaura as relações profissionais entre educadores de história, patrimônio e cidadania e explora oportunidades para uma abordagem colaborativa para o ensino de história na região, incluindo questões delicadas e controversas, resultado das guerras de dissolução da Iugoslávia.
 Os Diálogos do Mediterrâneo permitem que educadores em toda a região euro-mediterrânea abram um diálogo comum, compartilhem experiências e desenvolvam redes e cooperações transcomunitárias e internacionais.
 Inovando a educação histórica na região do Mar Negro é um projeto que aumenta a conscientização nesta região para abordagens em história, patrimônio e educação para a cidadania, que aprimoram a democracia e o diálogo intercultural e estão criando redes nacionais e transfronteiriças sustentáveis.

Ligações externas 

 Site do EuroClio
Organizações fundadas em 1992
Organizações educacionais internacionais